Sędziwoj – imię męskie
 Sędziwoj – powieść Józefa Bohdana Dziekońskiego
 Sędziwoj z Czechła – polski kartograf urodzony w XV wieku.